

Geografia
Isso – antico nome della città turca di Dörtyol, in Cilicia
Isso – comune della provincia di Bergamo

Altro
Isso – nome tedesco del Pokémon Wynaut

Pagine correlate 
 Battaglia di Isso (disambigua)

en:Isso